La Serie A 2008-2009 è stata l'ottantasettesima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

Le 16 squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana, con partite d'andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime 8 classificate sono ammesse ai play-off, mentre le ultime 2 retrocedono in Legadue. Inizialmente le squadre previste sarebbero dovute essere 18, ma il 20 settembre 2008 il Consiglio Federale ha appurato delle irregolarità amministrative nell'affiliazione del Basket Napoli e dell'Upea Capo d'Orlando, ed ha pertanto deciso di revocare loro l'affiliazione ai campionati professionistici. Al posto delle due squadre non sono stati effettuati ripescaggi.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Montepaschi Siena
Formazioni: Romain Sato, Terrell McIntyre, Kšyštof Lavrinovič, Rimantas Kaukėnas, Henry Domercant, Benjamin Eze, Shaun Stonerook, Morris Finley, Marco Carraretto, Tomas Ress, Arriel McDonald, Luca Lechthaler, Nik'a Met'reveli, David Cournooh. Allenatore: Simone Pianigiani.
 Retrocessioni in Legadue: GMAC Bologna e Snaidero Cucine Udine.
 La GMAC Bologna non verrà poi ammessa in Legadue, avendo il Consiglio Federale rifiutato l'iscrizione a causa di pendenze economiche.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2009
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2008

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2009